Manuel Gálvez ist der Name folgender Personen: 

* Manuel Gálvez (Autor) (1882–1962), argentinischer Historiker und Schriftsteller
 Manuel Gálvez Ruiz, spanischer Prediger und Autor 
 Manuel Francisco García Gálvez, spanischer Mediziner